Christopher DiDomenico (né le  à Woodbridge dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

En 2007, il est repêché par les Maple Leafs de Toronto,  rang au total.

En 2010, il dépasse le plateau des 200 match en saison régulière dans la LHJMQ.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ || 70|| 25|| 50|| 75|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ|| 70|| 39|| 56|| 95|| 103|| 14|| 8|| 11|| 19|| 20
|-
| 2008-2009|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ|| 26|| 11|| 23|| 34|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ|| 25|| 8|| 17|| 25|| 28|| 15|| 4|| 31|| 35|| 24
|-
| 2009-2010|| Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ|| 12|| 7|| 15|| 22|| 10|| 14|| 7|| 14|| 21|| 18
|-
| 2010-2011|| IceHogs de Rockford|| LAH|| 25|| 0|| 4|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Walleye de Toledo|| ECHL|| 37|| 9|| 16|| 25|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| IceHogs de Rockford|| LAH|| 49|| 2|| 11|| 13|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Walleye de Toledo|| ECHL|| 17|| 4|| 13|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-

|2012-2013 || Asiago HC ||Serie A || 37|| 22|| 38|| 60|| 82|| 15|| 11|| 31|| 42|| 34
|-
|2013-2014 || Asiago HC || Elite A || 31 || 24 || 48 || 72 || 50 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || SC Langnau Tigers || LNB || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 15 || 10 || 12 || 22 || 34
|-
| 2014-2015 || SC Langnau Tigers || LNB || 45 || 25 || 38 || 63 || 75 || 19 || 7 || 28 || 35 || 52
|-
| 2015-2016 || SC Langnau Tigers || LNA || 46 || 12 || 26 || 38 || 42|| 10 || 1 || 13 || 14 || 18
|-
| 2016-2017 || SC Langnau Tigers || LNA || 48 || 10 || 28 || 38 || 30 || - || - || - || -|| -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH || 25||5||9||14||31||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 24||6||4||10||8||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Crunch de Syracuse || LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || IceHogs de Rockford || LAH ||22 || 8 || 15 || 23 || 44 || 13 || 7 || 11 || 18 || 22
|-
| 2018-2019 || SC Langnau Tigers || LNA || 48 || 10 || 36 || 46 || 134 || 7 || 4 || 1 || 5|| 52
|-
| 2019-2020 || SC Langnau Tigers || LNA || 43 || 11 || 28 || 39 || 74 || - || - || - || -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 48|| 15|| 31|| 46|| 48|| 5 || 0 || 2 || 2 || 20

|27 ||6 ||4 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur de l'AS Asiago
Joueur du SC Langnau Tigers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du HC Fribourg-Gottéron